Brustmann ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Brustmann (* 1954), deutscher Kabarettist
 Martin Brustmann (1885–1964), deutscher Leichtathlet und Sportmediziner